Ахметжан:

 Ахметжан, Калиолла Саматулы — казах, художник и этнограф-оружиевед
 Ахметжан Касыми — 2-й президент Восточно-Туркестанской Республики, непризнанного государства